Kongresssaal steht für
 eine Kongresshalle
 den Kongresssaal (Wien)